Влади́мир (Вальдема́р) Васи́льевич Ги́ппиус (, Химки — 5 ноября 1941, Ленинград) — русский поэт Серебряного века, литературовед. Брат поэта В. В. Гиппиуса, троюродный брат поэтессы З. Н. Гиппиус, отец музыковеда Е. В. Гиппиуса.

Биография 
Родился в 1876 году в Санкт-Петербурге. Учился в гимназии с А. Добролюбовым, вместе с ним начинал литературное поприще, прослыв одним из первых в России декадентов. Будучи студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, выпустил сборник стихов «Песни» (1897).

В 1912 году выпускает книгу «Возвращение» (под псевдонимом Вл. Бестужев), в 1915 — сборник «Ночь в звёздах» (под псевдонимом Вл. Нелединский). В 1916 году в «Альманахе муз» публикуется его поэма «Влюблённость» и выходит сборник «Томление духа».

Преподавал словесность в гимназии Стоюниной, Первой Санкт-Петербургской гимназии и Тенишевском училище, где среди его учеников были О. Э. Мандельштам (изобразивший учителя в воспоминаниях «Шум времени») и В. В. Набоков. Принимал участие в собраниях «Цеха поэтов».

Умер в 1941 году во время блокады Ленинграда от голода.

Адреса 
 1941 —  Ленинград, ул. Чайковского, д. 77, кв. 18.

Сочинения 
 Песни . — Санкт-Петербург, 1897. — 116, III с.
 Гиппиус Вл. Пушкин и христианство. Пг., 1915. — 44 с.

Примечания

Ссылки 
 Биография Владимира Гиппиуса 
 Биографическая справка 
 Владимир Васильевич Гиппиус 
 Рыкунина Ю.А. «Не преступи чрез мой порог...». Из комментария к «забытому» роману З. Н. Гиппиус . Toronto Slavic Quarterly. 2011. №36.
 Рыкунина Ю.А. «Неизвестный поэт»: к проблеме литературной репутации Вл. Гиппиуса . Новый филологический вестник. 2012. №1(20).
 

Писатели России по алфавиту
Поэты России XIX века
Поэты России XX века
Русские писатели по алфавиту
Русские поэты
Русские поэты-символисты
Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Писатели России XX века
Преподаватели Первой Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Тенишевского училища
Жертвы блокады Ленинграда
Поэты Санкт-Петербурга
Русские писатели XX века

Окружение Набокова